Термин «Правые» может означать:

Политическое направление 

 Правые — общее название для целого ряда политических течений, выступающих за естественное неравенство и одобряющих существование высших и низших классов.
 Новые правые — термин, который употребляется для обозначения ряда политических течений и партий правого толка.

Организации 

 Европейские правые — техническая фракция Европарламента, объединявшая ультраправые националистические партии.
 Испанская конфедерация независимых правых — объединение политических партий Испании, основанное 4 марта 1933 года.
 Партия умеренно-правых — националистическая партия в Российской империи, созданная после революции 1905—1907 годов.
  (Правые либеральные христиане) — политическая партия во Франции.

См. также 
 Разделение на правых и левых в политике
 Союз правых сил (значения)
 Левые
 Ультраправые